Ekbom est un patronyme suédois, porté notamment par :
 Karl Axel Ekbom (1907-1977), neurologiste suédois, connu pour avoir été le premier à décrire le syndrome des jambes sans repos ;
 Lennart Ekbom (né en 1919), professeur de mathématiques, inventeur - selon l'article écrit en 1948 par D. J. O'Connor - du paradoxe de l'interrogation surprise.

La variante Ekbohm existe mais est plus rare.
Homonymie de patronyme